Catherine Allégret, Frans actrice
Marc Allégret, Frans filmregisseur, scenarioschrijver en fotograaf
Yves Allégret, Frans filmregisseur